Рэндл:
 Рэндл, Брайан (род. 1985) — американский профессиональный баскетболист.
 Рэндл, Джулиус (род. 1994) — американский профессиональный баскетболист.
 Рэндл, Тереза (род. 1964) — американская актриса.

См. также 
 Рэндл Патрик Макмёрфи — один из главных героев романа Кена Кизи «Полёт над гнездом кукушки».